Љиљан може да се односи на:
Lilium, љиљан - род биљака у народу познатих као љиљан
Liliaceae, љиљани - породица биљака (цвећа) 
Љиљан (хералдика), чест симбол у хералдици
Босански љиљан (симбол)